Quatre bateaux de la Royal Navy ont été nommés HMS Venerable :
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons lancé en 1784, navire amiral de Adam Duncan lors de la bataille de Camperdown en 1797, détruit en 1804 ;
 le , un vaisseau de  rang de 74 canons lancé en 1808, service portuaire en 1825, détruit en 1838 ;
 le , un cuirassé de la , lancé en 1899, vendu en 1920 ;
 le , un porte-avions de la , lancé en 1943, vendu en 1948 à la marine royale néerlandaise devenant le HNLMS Karel Doorman, vendu en 1969 à la marine argentine devenant le ARA Veinticinco de Mayo.

Nom de bateau de la Royal Navy